Los municipios mexicanos ilustran de manera muy clara la enorme diversidad de circunstancias que existe en el país. 
México cuenta, según el Censo General de Población y Vivienda 2000, con un total de 2,443 municipios, de los cuales tan solo 20 pueden ser caliﬁcados como totalmente urbanos en tanto la población de todas sus localidades sobrepasan las 2,500 personas. Al mismo tiempo, 911 pueden ser caliﬁcados como totalmente rurales pues el total de sus localidades cuentan con una población de menos de 2,500 personas. 
Los municipios que ocupan los diez primeros lugares a nivel nacional en términos del IDH están relativamente concentrados en tan solo seis entidades federativas. Así, tres de ellos pertenecen a la Ciudad de México, dos a Nuevo León, dos al Estado de México, uno a Chihuahua, uno a Tamaulipas y uno a Oaxaca. Cabe destacar que estos datos son del 2005.

Referencias 

Economía de México